Гамбрінус — персонаж фламандських і німецьких легенд, легендарний винахідник пивоваріння.
 «Гамбрінус» — марка чеського пива.
 Гамбрінус-ліга — паралельна назва Першої чеської футбольної ліги від сезону 1997/98 до сезону 2013/14.
 «Гамбрінус» — оповідання О. І. Купріна.
 «Гамбрінус» — український художній фільм 1990 року режисера Дмитра Месхієва за мотивами однойменного оповідання Олександра Купріна.
«Гамбрінус» — оповідання Валерія Пузіка, про початок протистояння в Одесі 2 травня 2014.  Дія оповідання відбувається у центрі міста на вулицях Грецькій, Дерибасівській, Грецькій площі